L'acronyme CDES peut désigner :
en France
 la Cellule départementale d'exploitation et de sécurité d'une Direction départementale de l'Équipement (DDE)
 le Centre de droit et d’économie du sport
 le Comité départemental d'éducation à la santé, dont le véritable sigle est CODES
 Commission Départementale de l'Éducation Spéciale, pour les handicapés
 la société curages, dragages et systèmes (CDES) fondée en 1994, spécialiste des travaux fluviaux et maritimes.

Notes 

Sigle de 4 caractères